Институт марксизма-ленинизма — партийные научно-исследовательские учреждения при Центральных комитетах коммунистических партий в бывших социалистических странах.
 Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС (Москва)
 Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПЧ (Прага)
 Институт марксизма-ленинизма при ЦК Компартии Словакии (Братислава)
  (Социалистическая единая партия Германии)
 Институт основных проблем марксизма-ленинизма (Польская объединённая рабочая партия)